Giovanni Antonio da Lucoli
Giovanni Antonio da Meschio